Список государств — членов НАТО содержит государства, подписавшие в Вашингтонском договоре 4 апреля 1949 года, а также те, которые в дальнейшем присоединились к НАТО в соответствии со «статьёй 10» Североатлантического договора и последующими соглашениями.

Всего членами Североатлантического альянса являются 30 стран, пять государств участвуют в программах НАТО по расширению партнёрства, Сербия ведёт переговоры о присоединении к программе индивидуального плана партнёрства с НАТО. За время существования Альянса полностью из него не вышло ни одно государство; Франция покинула военную организацию блока в 1966 году, вернулась в неё в 2009 году.

Критерии членства 
Страны — члены НАТО договорились придерживаться принципов, установленных Вашингтонским договором. Страны, желающие присоединиться к Альянсу, должны пройти многоступенчатый процесс, включающий политический диалог и военную интеграцию, а также соответствовать определённым требованиям, а именно:

 решать международные споры мирным путём;
 демонстрировать преданность принципам верховенства права и прав человека;
 решать мирным путём межэтнические конфликты и внешние территориальные споры, спорные вопросы внутренней юрисдикции, в соответствии с принципами ОБСЕ и с целью стремления к установлению добрососедских отношений;
 устанавливать надлежащий демократический и гражданский контроль над своими вооружёнными силами;
 воздерживаться от угрозы силой или применения силы каким-либо образом, не соответствующим целям ООН;
 способствовать развитию мирных и дружественных международных отношений путём укрепления своих свободных институтов и благодаря содействию укреплению стабильности и благополучия;
 продолжать оказывать полную поддержку и участвовать в работе Совета евроатлантического партнёрства, в программе «Партнёрство ради мира» и развитии сотрудничества со странами-партнёрами, которые не являются членами НАТО;
 демонстрировать преданность делу укрепления стабильности и благополучия через соблюдение принципов экономической свободы, социальной справедливости и ответственности за охрану окружающей среды;
 вносить свой вклад военного характера в коллективную оборону и в исполнение новых задач, стоящих перед Альянсом, а также быть готовыми взять на себя обязательства по постепенному совершенствованию своей обороноспособности;
 должным образом участвовать в работе учреждений НАТО;
 стремиться к осуществлению стандартизации и достижения оперативной совместимости;
 создавать через национальную программу необходимую структуру по вопросам планирования и выполнения таких военных бюджетов, соответствующих определённым приоритетам в сфере обороны и предусматривали соответствующие схемы обучения для ознакомления персонала с существующими в НАТО практикой и процедурами с целью подготовки к возможной в будущем участия в работе структур альянса;
 знакомиться с соответствующими правовыми механизмами и соглашениями, которыми руководствуется НАТО для обеспечения сотрудничества в своей структуре и формальным юридическим процессом, предшествующий членству.

Государства — члены НАТО

Комментарии

Примечания